Енди:

 Енди (город) — город на северо-востоке Ганы.
 Енди (аэропорт) — аэропорт, обслуживающий город Енди.